Christian Rantzau er navnet på flere personer:

 Christian Albrecht Rantzau - kommandant på Kronborg 1597–1603
 Christian Rantzau (1614-1663) – holstensk rigsgreve, overstatholder (premierminister) i Danmark
 Christian Rantzau (1649-1704) – holstensk godsejer, landråd og gehejmeråd
 Christian Ditlev Rantzau (1670-1721) – dansk vicestatholder
 Christian Rantzau-Friis (1682-1731) – dansk officer (født Rantzau)
 Christian Rantzau (1684-1771) – greve, stiftamtmand og vicestatholder i Norge
 Christian Rantzau (1730-1765) – greve og stiftamtmand, søn af den foregående
 Christian Ditlev Carl Rantzau (1772-1812) – greve, overpræsident i Kiel
 Christian Rantzau (guvernør) (1796-1857) – greve, guvernør i Lauenborg (Christian Andreas Friedrich Rantzau)
Se også:
 Emil Rantzau (1827-1888) – greve, klosterprovst i Uetersen (Christian Emil Heinrich Julius Rantzau)